Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул. оскільки у фіналі її перемогла Моніка Селеш з рахунком 5–7, 7–5, 6–4.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

  Мартіна Хінгіс (півфінал)
  Моніка Селеш (переможниця)
  Аманда Кетцер (2-ге коло)
  Ліндсі Девенпорт (фінал)
  Аранча Санчес Вікаріо (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Кімберлі По (2-ге коло)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 Acura Classic 1997 Draw

1997
Тур WTA 1997